Созе́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Дром. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 510 км на південь від Парижа, 130 км на південь від Ліона, 38 км на південь від Валанса.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 766 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1939,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Созе на сайті французького Національного інституту географії
 Созе на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Созе на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Созе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Созе на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дром

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дром